Та́лли () — английская фамилия. Известные носители:

 Талли, Ричард Брент (; род. 1943) — американский астрофизик.
 Талли, Стив (; род. 1981) — американский актёр.
 Талли, Том (1908—1982) — американский актёр кино и телевидения.

См. также 
 «Талли» — американский фильм режиссёра Джейсона Райтмана 2018 года.
 Дом Талли () — один из домов из мира «Песни Льда и Огня».
 Тэлли, Тед (; род. 1952) — американский драматург и сценарист.